Мартинсбург има више значења:
 Мартинсбург (Ајова)
 Мартинсбург (Западна Вирџинија)
 Мартинсбург (Мисури)
 Мартинсбург (Небраска)
 Мартинсбург (Охајо)
 Мартинсбург (Пенсилванија)